Cerro Piñon bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro Piñon (Sandoval County, New Mexico), im Valles Caldera National Preserve	
 Cerro Piñon (Santa Fe County, New Mexico)